Collegio elettorale di Como II – collegio elettorale del Regno di Sardegna
 Collegio elettorale di Como II – collegio elettorale del Regno d'Italia